Dead Can Dance (1981–1998) — выпущенный в 2001 году лейблом 4AD бокс-сет на трёх CD и одном DVD. Аудиодиски содержат избранные и ранее неизданные композиции группы Dead Can Dance, на DVD производства Rhino Entertainment Company представлен фильм «Toward the Within» и пять рекламных видеороликов (promotional videos). Данный бокс-сет был выпущен в двух вариантах, которые отличаются дизайном обложки (незначительно) и форматом видео на одном NTSC, на другом PAL.

Список композиций 
Жирным выделены ранее неизданные композиции (или версии).

Диск 1 (CD) 
 "Frontier (Demo)" – 1981
 "Labour of Love (Radio)" – 1983
 "Ocean (Radio)" – 1983
 "Orion (Radio)" – 1983
 "Threshold (Radio)" – 1983
 "Carnival of Light" – 1984
 "In Power We Entrust the Love Advocated" – 1984
 "De Profundis (Out of the Depths of Sorrow)" – 1985
 "Avatar" – 1985
 "Enigma of the Absolute" – 1985
 "Summoning of the Muse" – 1987
 "Anywhere out of the World" – 1987
 "Windfall" – 1987
 "Cantara" – 1987
 "In the Kingdom of the Blind the One-eyed Are Kings" – 1988
 "Bird" – 1991
 "The Protagonist" – 1984

Диск 2 (CD) 
 "Severance" – 1988
 "The Host of Seraphim" – 1988
 "Song of Sophia" – 1988
 "The Arrival and the Reunion" – 1990
 "Black Sun" – 1990
 "The Promised Womb" – 1990
 "Saltarello" – 1990
 "The Song of the Sibyl" – 1990
 "Spirit" – 1991
 "Yulunga (Spirit Dance)" – 1993
 "The Ubiquitous Mr. Lovegrove" – 1993
 "Sloth (Radio)" – 1993
 "Bylar" – 1996
 "The Carnival Is Over" – 1993
 "The Spider's Stratagem" – 1993
 "The Wind That Shakes the Barley (Radio)" – 1993
 "How Fortunate the Man with None" – 1993

Диск 3 (CD) 
 "I Can See Now" – 1994
 "American Dreaming" – 1994
 "Tristan" – 1994
 "Sanvean" – 1994
 "Rakim" – 1994
 "Gloridean" – 1994
 "Don't Fade Away" – 1994
 "Nierika" – 1996
 "Song of the Nile" – 1996
 "Sambatiki" – 1996
 "Indus" – 1996
 "The Snake and the Moon (Edit)" – 1996
 "The Lotus Eaters" – 1998

Диск 4 (DVD)

Toward the Within 
 Opening Credits
 "Rakim"
 "Song Of The Sibyl"
 "I Can See Now"
 "American Dreaming"
 "Cantara"
 "The Wind That Shakes The Barley"
 "I Am Stretched On Your Grave"
 "Desert Song"
 "Oman"
 "Gloridean"
 "Tristan"
 "Sanvean"
 "Don’t Fade Away"

Promotional Videos 
 "The Carnival Is Over"
 "The Host Of The Seraphim"
 "Yulunga (Spirit Dance)"
 "Frontier"
 "The Protagonist"

Сборники 2001 года
Альбомы Dead Can Dance
Сборники на английском языке
Альбомы Rhino Entertainment
Альбомы 4AD
Бокс-сеты